Ажевіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Ажевіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель